Landkreis Diepholz, een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Diepholz (stad), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Graafschap Diepholz, was een tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk